Ел Сандијал има више значења:

 Ел Сандијал (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Сандијал (Чакалтијангис), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сандијал (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику